Mangmühle ist der Ortsname von

 Mangmühle (Roßhaupten), Ortsteil der Gemeinde Roßhaupten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Mangmühle (Weil), Ortsteil der Gemeinde Weil, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern